Almaș (Arad), een gemeente in Arad
 Almaș (rivier), een rivier